

Astronomia
1624 Rabe – asteroide della fascia principale
Cratere Rabe – cratere sulla superficie di Marte

Elettrotreni
Elettrotreno RABe 501
Elettrotreno FFS RABe 511
Elettrotreno FFS RABe 514
Elettrotreno FFS RABe 520
Elettrotreno FFS RABe 524
Elettrotreno FFS RABe 1050

Persone
Bahne Rabe (1963-2001) – canottiere tedesco
David Rabe (1940) – drammaturgo e sceneggiatore statunitense
Eugene Rabe (1911-1974) – astronomo tedesco
Folke Rabe (1935-2017) – compositore svedese
John Rabe (1882-1950) – uomo d'affari tedesco
Lily Rabe (1982) – attrice statunitense
Thomas Rabe (1965) – manager tedesco

Altro
John Rabe – film del 2009 di Florian Gallenberger
Rabé de las Calzadas – comune spagnolo della provincia di Burgos, Castiglia e León

Altri progetti